Az 1999-es Roland Garros férfi versenyét az amerikai Andre Agassi nyerte az ukrán Andrij Medvegyev előtt.

Kiemeltek 

  Jevgenyij Kafelnyikov (Második kör)</li>
  Pete Sampras (Második kör)</li>
  Patrick Rafter (Harmadik kör)</li>
  Carlos Moyà (Negyedik kör)</li>
  Richard Krajicek (Második kör)</li>
  Àlex Corretja (Negyeddöntős)</li>
  Tim Henman (Harmadik kör)</li>
  Gustavo Kuerten (Negyeddöntős)</li>

  Marcelo Ríos (Negyeddöntős)
  Mark Philippoussis (Első kör)
  Karol Kucera (Első kör)
  Greg Rusedski (Negyedik kör)
  Andre Agassi (Bajnok)
  Félix Mantilla (Negyedik kör)
  Goran Ivanišević (Első kör)
  Thomas Enqvist (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon

F1